

Geografia 
 Chantenay-Saint-Imbert –  comune francese situato nel dipartimento della Nièvre nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Imbert – comune della Repubblica Dominicana, situato nella Provincia di Puerto Plat

Persone 
 Antonio Imbert Barrera (1920-2016) – militare e politico dominicano
 Barthélemy Imbert (1747-1790) – poeta, drammaturgo e scrittore francese
 Enrique Anderson Imbert (1910-2000) – scrittore, critico letterario e professore universitario argentino
 Évelyne Imbert (1958) – canottiere francese
 Hugues Imbert (1842-1905) – musicista e scrittore francese
 Laurent Imbert (1797-1839) – missionario francese 
 Peter Imbert, Baron Imbert (1933-2017) – ufficiale della polizia inglese
 Pierre Imbert Drevet (1697-1739) – incisore francese